

Compétitions sportives 
 Le Top 12 européen de tennis de table était une compétition organisée par la Fédération européenne de tennis de table, devenue Top 16 à partir de 2015.
 Le Top 12 désigne le niveau le plus élevé du championnat de France de badminton Interclubs.
 Le Top 12 désigne le niveau le plus élevé du Championnat de France Futsal